Kuta è un toponimo che può riferirsi a:
 Kuta – fiume della Siberia orientale, affluente della Lena
 Kuta – cittadina indonesiana nell'isola di Bali
 Kuta – antica città sumera